Фицтум () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фицтум, Иван Иванович (1765—1829) — генерал-майор, военный педагог и теоретик, изобретатель.
 Фицтум, Йозеф (1896—1945) — военачальник Третьего Рейха, генерал-лейтенант Ваффен-СС и полиции, группенфюрер СС.
 Фицтум фон Экштедт, Конрад (1802—1875) — немецкий шахматист.